Анато́лій Олекса́ндрович Головко́ (  —  ) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився в с. Олександропіль 5 грудня 1975 року. Навчався в Олександропільському НВК.

24 березня 2014 року пішов охороняти від терористів наші кордони, нашу рідну землю, в складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

Двічі був пораненим, мав повне право комісуватися і більше не йти на фронт, але ж не міг зрадити своїх бойових товаришів, друзів – побратимів, свою Батьківщину й знову пішов на передову.

Загинув 9 березня 2015 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Авдіївка районі аеропорту.

Залишилась дружина та донька.

Вшанування пам'яті 
 6 квітня 2016 року в Олександропільському НВК відбулося відкриття меморіальної дошки

Примітки

Джерела 
 Головко Анатолій Олександрович  // Книга пам'яті загиблих

уродженці Солонянського району
померли в Авдіївці